Red Flag (engl. für ‚Rote Flagge‘ oder ‚Rote Fahne‘) steht für:

 Red Flag (Manöver), internationales Manöver im Bundesstaat Nevada, USA
 Red Flag (Band), Synthie-Pop-Band aus San Diego, USA
 Red Flag Linux, chinesische Linux-Distribution
 Red Flag Act, britisches Gesetz
 Red Flag Software, chinesisches Unternehmen
 RED FLAG - The Ultimate Game (Film), US-Spielfilm von 1981
 Red Flag, Song der kanadischen Band Billy Talent
 The Red Flag, ein sozialistisches Lied

Siehe auch:
 Krasny Wympel
 Rote Fahne
 Rote Flagge